Genesis er det græske ord for skabelse eller oprindelse. Ordet kan hentyde til flere forskellige ting:
 På mange sprog, bl.a. latin og engelsk, bruges Genesis som betegnelse for Første Mosebog, hvori man – som det første – finder Skabelsesberetningen.
 Genesis (band) – et engelsk progressivt-rockband.
 Sega Genesis er navnet på Sega Mega Drive i Nordamerika.
 Genesis (rumsonde) er en rumsonde, der opsendtes 2001 til undersøgelser vedrørende Solen.
 Hyundai Genesis er en bilmodel fra Hyundai.
 Genesis – et pay-per-view-show inden for wrestling produceret af Total Nonstop Action Wrestling (TNA)
 Genesis (sang) – En sang af Elvin Jones
 Genesis (drama) – et science fiction-drama af den engelske forfatter Stephen Gallagher